Coluber vittatus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Coluber vittatus Linnaeus, 1758, synonyme de Xenochrophis vittatus (Linnaeus, 1758)
 Coluber vittatus Hallowell, 1845 nec Linnaeus, 1758, synonyme de Erythrolamprus melanotus (Shaw, 1802)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Natricidae
Dipsadidae